Кордильєра-Сентраль або Центральна Кордильєра (); Центральний хребет () — назва кількох гірських хребтів або масивів в різних країнах світу. Зазвичай посилаються на центральний хребет острова або великого масиву:

В Андах 
 Кордильєра-Сентраль — хребет в Болівії.
 Кордильєра-Сентраль — хребет в Колумбії.
 Кордильєра-Сентраль або Кордильєра-Реаль — хребет в Еквадорі, формально, проте, є частиною Кордильєри-Орієнталь.
 Кордильєра-Сентраль або Кордильєра-Бланка — хребет в Перу, формально, проте, є частиною Кордильєри-Орієнталь.

В інших районах 
 Кордильєра-Сентраль — хребет в Коста-Риці.
 Кордильєра-Сентраль/Таламанка — хребет у Панамі.
 Кордильєра-Сентраль — хребет в Домініканській Республіці на острові Гаїті.
 Кордильєра-Сентраль — хребет в Філіппінах на острові Лусон.
 Кордильєра-Сентраль — хребет в Пуерто-Рико.
 Кордильєра-Сентраль — ряд кулісоподібно розташованих хребтів в центральній частині Піренейського п-ова, в межах Месети, головним чином в Іспанії.
 Центральний хребет — центральний хребет на острові Нова Гвінея.
 Центральний хребет — центральний хребет на острові Ґранд-Терр в Новій Каледонії.

Див. також 
 Central Range